Юссель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Юссель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Юссель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот